Маняус — топоним в Татарстане (Россия):

 Маняус — река, левый приток Стерли. 
 Маняуз (также Маняус, Мяняус) — деревня в Азнакаевском районе.

См. также 
 Маняуска (также Маняусъелга) — река, левый приток Стерли 
 Манаус — город в Бразилии, столица штата Амазонас